Suileng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Suileng Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Suileng (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar